Colorado City peut désigner plusieurs villes :

 Colorado City (Arizona), une ville située dans l’Arizona ;
 Colorado City (Colorado), une ville située dans le Colorado ;
 Colorado City (Texas), une ville située dans le Texas.

Toponymie